Дельфина Мишель Анн Мари Гислен Саксен-Кобург () (Уккел, род. 22 февраля 1968) — принцесса Бельгии и бельгийская художница. Её работы, в основном сделанные из папье-маше, посвящены личныи темам. Она является внебрачной дочерью бывшего короля Бельгии Альберта II и до 1 октября 2020 носила имя Дельфина Мишель Анн Мари Гислен Боэль, или сокращенно Дельфина Боэль.

Биография 
Дельфина — дочь Альберта II, бывшего короля Бельгии, и баронессы Сибиллы де Сели-Лонгшам. Её биологический отец  женат на Паоле Руффо ди Калабрия с 1959, а мать была замужем за Жаком Боэлем с 1962 по 1978. Дельфина с рождения носила фамилию Боэль. В 1982 Сибилла де Сели-Лонгшам вышла замуж за вдовца Майкла-Энтони Рэтмора Кайзера (1929-1990). Дельфина переехала с матерью и отчимом в Лондон, в поместье нового мужа матери. 

Дельфина училась в школе Коллеж ле Рози в Роле (Швейцария). Однако она бросила традиционное обучение и отправилась изучать искусство в Школу искусств и дизайна в Челси. Когда она повзрослела, то переехала в дом в лондонский район Ноттинг-Хилл. Уже в зрелом возрасте она начала создавать скульптуры из папье-маше.

В 1997 году в прессе появилась информация о том, что король Бельгии Альберт II является отцом Дельфины. В октябре 1999 в биографии о королеве Паоле, написанной журналистом Марио Даннельсом, и за несколько недель до свадьбы кронпринца Филиппа и Матильды д’Удекем д’Акоз, это сообщение было повторено. По словам Дельфины и её матери, у последней были романтические отношения с 1966 по примерно 1982 с тогдашним принцем Альбертом. Физическое сходство с бывшим королём Альбертом, а также с её сводной сестрой принцессой Астрид, также указывало на отцовство Альберта II. Королевская семья сначала назвала это сообщение «сплетней», но во время своей рождественской речи в 1999 король Альберт II признал существование в прошлом брачных проблем.

Когда в 2003 Дельфина переехала из Лондона в Брюссель, она начала появляться в СМИ, в основном по поводу выставок её работ. В течение пяти лет она отказывалась от комментариев, но летом 2004 года рассказала, что король Альберт прервал с ней все контакты в 2001 году. С тех пор Дельфина несколько раз повторяла это утверждение, а летом 2005 Сибилла де Сели-Лонгшам впервые заговорила о «несправедливости», допущенной по отношению к дочери. Королевская семья не реагировала на эти заявления.

В июне 2013 Дельфина начала судебное дело против короля Альберта II, принца Филиппа и принцессы Астрид, а также своего законного отца Жака Боэля. Она хотела доказать с помощью ДНК, что является биологической дочерью Альберта. По мнению экспертов в области права, судебное дело против короля было конституционно невозможным. Она также начала судебное дело против двух его законных детей, так как хотела доказать это с помощью их ДНК. После того как Альберт передал престол своему сыну, судебное дело против Филиппа и Астрид больше не было необходимо, и иск против них был отменён 3 сентября 2013. Новое судебное дело в 2017 сначала привело к отказу в иске Дельфины из-за того, что Жак всё ещё признавал свою дочь. Однако в решении от 25 октября 2018 Апелляционный суд Брюсселя принял обратное решение и на основании теста ДНК постановил, что Жак Боэль не является её биологическим отцом. Альберт был вынужден сдать тест на ДНК. Его адвокат заявил, что он обратится за консультацией по поводу возможной апелляции в Кассационный суд. Большинство из 6.200 опрошенных бельгийцев в 2013 ответили, что считают, что пришло время для признания.

В январе 2019 Альберт начал кассационное производство против решения Апелляционного суда Брюсселя, обязывавшего его сдать ДНК, и против решения о том, что Жак Боэль не является законным отцом. По словам адвокатов Алберта, кассационное производство имело приостанавливающий эффект: до тех пор, пока не было принято решение, он мог отказаться от теста ДНК. Адвокаты Дельфины потребовали, чтобы Альберт платил неустойку до тех пор, пока он отказывается сдавать ДНК. 16 мая 2019 Апелляционный суд принял решение о том, что Альберт должен выплатить неустойку в размере 5 000 евро за каждый день, пока он не предоставил ДНК. 

Альберт в конце концов предоставил образец ДНК 27 мая 2019. Однако результат  был не обнародован, по крайней мере, до тех пор, пока Кассационный суд не примет решение в рамках кассационного производства. 13 декабря 2019 Кассационный суд принял решение об отказе от кассационных производств. Таким образом, Жак Боэль официально больше не являлся биологическим отцом, а затем уже взятый образец ДНК был проанализирован. Результат показал, что Альберт действительно является биологическим отцом Дельфины.

27 января 2020 Альберт через своего адвоката признал, что он является биологическим отцом Дельфины Боэль, и что он больше не будет юридически оспаривать свое отцовство. Как юридически признанная дочь Альберта, Дельфина имеет право на часть его наследства и династический титул. Апелляционный суд Брюсселя 1 октября 2020 решил, что на основании Королевского решения 2015 о династических титулах для детей и внуков Альберта II, не только Дельфина Боэль может носить титул «принцесса Бельгии», но и её дети. Ей была дана фамилия Альберта, Саксен-Кобург.

15 октября 2020 в совместном пресс-релизе было объявлено, что король Филипп и Дельфина провели трехчасовую встречу 9 октября во дворце Лакен. 25 октября Дельфина была принята во дворце Бельведер Альбертом и Паолой. После этого в совместном сообщении было заявлено, что это «начало новой главы». 17 февраля 2021 Дельфина в первый раз посетила ежегодное поминовение по королевской семье в церкви Нотр-Дам-де-Лакен. 21 июля 2021 Дельфина и её партнёр впервые присутствовали на церемонии Национального праздника Бельгии вместе с королевской семьей.

Искусство 
Дельфина работала как художница в Лондоне до 2003, после чего она переехала в Брюссель, чтобы основать новую студию. Некоторые скульптуры Дельфины являются автобиографическими и открыто ссылаются на отца и королевскую семью. Она часто использовала для этого короны, троны и цвета бельгийского флага. Она выставляла свои работы в таких местах, как Иксель (2001), Коксейде (2004) и Синт-Мартенс-Латем (2008).

Работы
 Маннекен-Пис (нидерл. Manneken Pis) (1999)
 Престол Влюблённых (англ. Lovers Throne) (1999)
 Королевское Священное Четвероногое Чудовище (англ. The Royal Sacred Four Legged Monster) (2001)
 Королевский Подсвечник (англ. Royal Candlestick) (2001)
 Золотой Престол (англ. Golden Throne)

Семья 
С 1998 Дельфина находится в романтических отношениях с бизнесменом из Техаса Джеймсом О'Харом, с которым она совместно проживает с 2003. У неё с ним двое детей: принцесса Жозефина (родилась в 2003) и принц Оскар (родился в 2008).

Публикации 
 Boël, Delphine, Couper le cordon (Перерезание пуповины), Брюссель, изд. Wever & Bergh, 2008
 Boël, Delphine, De navelstreng doorknippen (Перерезание пуповины), Брюссель, изд. Wever & Bergh, 2008
 Boël, Delphine, Never Give Up, Брюссель (Никогда не сдавайся, изд. Bord de L'Eau, 2017

Ссылки 
 Delphine Boël

Примечания 

Бастарды знатных фамилий
Принцессы Бельгии
принцессы Саксен-Кобург-Готские